SYD ou syd est un code, qui signifie :
 SYD,  ;
 syd, les langues samoyèdes, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Patronyme 
 Syd est une chanteuse américaine du groupe The Internet.

Code